Oatman – census-designated place della contea di Mohave nello stato dell'Arizona, Stati Uniti d'America
 Olive Oatman – esploratrice statunitense
 Russell Oatman – giocatore canadese di hockey sul ghiaccio